Уилмингтън може да се отнася за:
 Уилмингтън (Делауеър), град в щата Делауеър, САЩ
 Уилмингтън (Върмонт), град в щата Върмонт, САЩ
 Уилмингтън (Охайо), град в щата Охайо, САЩ
 Уилмингтън (Северна Каролина), град в щата Северна Каролина, САЩ